Cojocaru ("fabricant de enduire"):
 Alina Cojocaru, danseuse roumaine
 Alina Carmen Cojocaru (née en 1973), mathématicienne roumaine
 Cristeana Cojocaru-Matei
 Daniel Cojocaru
Patronyme roumain